Annika Taylor (ur. 4 czerwca 1993 w Truckee) – brytyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Sugal Bowl Elite Team.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 26 stycznia 2013 roku, podczas zawodów FIS Race w amerykańskiej miejscowości Waterville, gdzie zajęła 2. na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 27 listopada 2015 roku w Ruce, w sprincie stylem klasycznym zajęła 50. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS-u

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Brytyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993